Trichomaladera är ett släkte av skalbaggar. Trichomaladera ingår i familjen Melolonthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Trichomaladera